

Eenheid
Minuut (tijd), tijdseenheid
Boogminuut, eenheid van hoek en onderverdeling van de booggraad.
Minuut (lengte), verouderde eenheid van lengte.

Document
Minuut (document), vorm van een document dat voorkomt in het  notariaat en in de ambtenarij.
Minuutplan, historisch soort kaart van het Nederlandse kadaster.